Enees Silvi (en llatí: Aeneas Silvius) fou, segons la mitologia romana, el tercer rei d'Alba Longa al Latium. Enees era fill Silvius i net del cabdill troià Enees. Va succeir el seu pare al tron i, segons Dionís d'Halicarnàs, va regnar 31 anys. Va agafar el nom del seu pare com a cognom de la família reial. Fou succeït pel seu fill Llatí Silví. En canvi Ovidi no l'esmenta en la seva llista de reis d'Alba Longa.

Arbre genealògic

Referències

Bibliografia 

 

Reis d'Alba Longa